Высшая лига Казахстана по баскетболу 2015/2016 — является 13-м сезоном Высшей лиги национальной федерации баскетбола Казахстана.

Предварительный этап

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе